СИЗ:
 СИЗ — средства индивидуальной защиты.
 СИЗ — соединитель изолирующий.
 СИЗ — Сестрорецкий инструментальный завод.
 СИЗ — Свердловский инструментальный завод.